

Patronyme 

 Catherine Massip (1946-), bibliothécaire et musicologue française ;
 Fernand Massip, footballeur français ;
 Florent Massip, joueur français de rugby à XV ;
 Jean-Baptiste Massip (1676-1751), avocat, poète, dramaturge et librettiste français ;
 Renée Massip (1907-2002), écrivaine française.